Worstseller (englisch in etwa: am schlechtesten verkauftes Buch) ist ein Begriff aus dem Verlagswesen.

Der Begriff, den es im Englischen noch nicht gibt, ist der Gegensatz zu Bestseller und beschreibt ein Buch, welches während einer langen Umsatzzeit kaum oder nur sehr wenig verkauft wurde.

Beispiele 
Ein Beispiel ist Stendhals Werk Über die Liebe (De l'amour. Paris 1822). Von dem am schlechtesten verkauften Buch aller Zeiten wurde nur alle fünf Monate ein Exemplar verkauft. Es dauerte 191 Jahre, bis die gesamte erste Auflage ausverkauft war.

2006 publizierte der Schweizer Diogenes Verlag im eigenen Taschenbuchprospekt die Worstseller des Hauses.
Das Überraschende bei dieser Auflistung war, dass sie nur bekannte Namen enthielt. Von anderen Verlagen existieren nur sporadische Angaben. Für das Jahr 2006 konnte von der FAZ allerdings verlagsübergreifend unten stehende Liste erstellt werden (wobei zentrale Verlage wie Suhrkamp mangels Angaben allerdings fehlen).

Weblinks 
Worstseller 2006 - Der Gammelbuchskandal
Rückblick Worstseller 2006

Verlagswirtschaft
Management
Buchhandel